Sluneční či solární je adjektivum, které označuje předměty či jevy vázané na Slunce a jeho projevy:
technologie
Sluneční elektrárna – zařízení, které přeměňuje energii ze slunečního záření na elektrickou energii
Sluneční hodiny	 – zařízení pro určování času v závislosti na zdánlivém pohybu Slunce
Solární kolektor	 – zařízení, které přeměňuje sluneční záření, dopadající na zemský povrch, na jiný druh energie
Solární lampa pouličního osvětlení – osvětlení veřejných komunikací a prostranství, nezávislý na elektrické energii
Solární ohřev vody – technologie používaná k ohřevu vody za pomocí solárních kolektorů
Solární ostrov – lokální zdroj elektrické energie bez napojení do distribuční sítě
Solární ostrovy – plovoucí sluneční elektrárna
Solární panel – umožňuje měnit elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou
Sluneční pec – fokusační sběrač, který soustřeďuje sluneční paprsky do jednoho místa
Sluneční plachetnice – kosmické plavidlo, které je poháněno tlakem dopadajícího záření
Sluneční sonda – vesmírná sonda zkoumající Slunce
Solární tašky – solární panely, které vypadají jako běžné střešní materiály

sluneční fyzika
Sluneční aktivita – popis změn slunečního záření
Sluneční cyklus – cyklus slunečních skvrn 
Sluneční erupce – výbuch ve sluneční atmosféře 
Sluneční korona – jasně zářící okolí Slunce 
Sluneční skvrna – oblast na povrchu Slunce, kde magnetické pole zabraňuje v proudění 
Sluneční světlo – veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem 
Sluneční vítr – proud částic, který vychází ze Slunce

fyzika
Sluneční čas – čas určovaný otáčením Země vzhledem ke Slunci
Sluneční energie –	uvolněná energie Slunce vznikající fúzí
Sluneční hmotnost	– jednotka pro vyjádření hmotnosti hvězd
Sluneční konstanta	– konstanta popisující tok sluneční energie
Sluneční soustava– planetární systém Slunce
Sluneční terminátor – rozhraní mezi Sluncem osvětlenou a neosvětlenou částí planety
Sluneční zářivost – jednotka svítivosti používaná v astronomii k popisu svítivosti hvězd

náboženství
Sluneční božstva –	bohové představující Slunce
Sluneční kříž – symbol ve tvaru pravoúhlého kříže uprostřed kruhu
Sluneční kult ve starověkém Egyptě	– kult spojený s uctíváním slunečních božstev ve starověkém Egyptě

stavby
Sluneční chrám – egyptský chrám pro kult slunečního boha
Sluneční chrám v Konáraku – hinduistický chrám

kultura
Sluneční loterie –	sci-fi román amerického spisovatele Philipa K. Dicka
Sluneční stát – česko-slovenský film z roku 2005

ostatní
Sluneční bouře v roce 1859	– jedna z největších slunečních bouří, zaznamenaných pozemskými magnetometry 
Solární kalendář –	druh kalendáře založený na vzájemném pohybu Slunce a Země
Sluneční stráň – přírodní rezervace v Ústí nad Labem
Holubinka sluneční	– nejedlá houba z čeledi holubinkovitých

Geografie 
náměstí
 Sluneční náměstí (Praha)

ulice
 Sluneční (Bezdružice)
 Sluneční (Bohuslavice)
 Sluneční (Břehy)
 Sluneční (Březová nad Svitavou)
 Sluneční (Buštěhrad)
 Sluneční (Čáslav)
 Sluneční (Česká Lípa)
 Sluneční (Dlouhá Třebová)
 Sluneční (Dobříň)
 Sluneční (Doksy)
 Sluneční (Dolní Benešov)
 Sluneční (Dubá)
 Sluneční (Horoušany)
 Sluneční (Hostinné)
 Sluneční (Hradčany)
 Sluneční (Cheb)
 Sluneční (Chlebičov)
 Sluneční (Choceň)
 Sluneční (Chomutov)
 Sluneční (Chornice)
 Sluneční (Chýně)
 Sluneční (Jesenice)
 Sluneční (Jihlava)
 Sluneční (Kadaň)
 Sluneční (Karlovy Vary)
 Sluneční (Kolín)
 Sluneční (Kopřivnice)
 Sluneční (Košetice)
 Sluneční (Kravaře)
 Sluneční (Křelov-Břuchotín)
 Sluneční (Lány)
 Sluneční (Lázně Bohdaneč)
 Sluneční (Litoměřice)
 Sluneční (Litomyšl)
 Sluneční (Louňovice)
 Sluneční (Ludgeřovice)
 Sluneční (Luštěnice)
 Sluneční (Malenice)
 Sluneční (Měděnec)
 Sluneční (Mimoň)
 Sluneční (Mladá Boleslav)
 Sluneční (Mnichovice)
 Sluneční (Mníšek pod Brdy)
 Sluneční (Moravská Třebová)
 Sluneční (Mšené-lázně)
 Sluneční (Nespeky)
 Sluneční (Nová Ves I)
 Sluneční (Obořiště)
 Sluneční (Opava)
 Sluneční (Otvice)
 Sluneční (Pardubice)
 Sluneční (Plzeň)
 Sluneční (Poříčany)
 Sluneční (Postřižín)
 Sluneční (Praha)
 Sluneční (Přelouč)
 Sluneční (Raduň)
 Sluneční (Rakovník)
 Sluneční (Roudnice nad Labem)
 Sluneční (Rožnov pod Radhoštěm)
 Sluneční (Sezemice)
 Sluneční (Smojedy)
 Sluneční (Srch)
 Sluneční (Staré Hradiště)
 Sluneční (Šluknov)
 Sluneční (Štěpánkovice)
 Sluneční (Šternberk)
 Sluneční (Šumperk)
 Sluneční (Tachlovice)
 Sluneční (Tlučná)
 Sluneční (Trutnov)
 Sluneční (Třebestovice)
 Sluneční (Tuklaty)
 Sluneční (Uherský Brod)
 Sluneční (Unhošť)
 Sluneční (Ústí nad Orlicí)
 Sluneční (Valtice)
 Sluneční (Velké Meziříčí)
 Sluneční (Velké Přítočno)
 Sluneční (Velký Osek)
 Sluneční (Veltruby)
 Sluneční (Vikýřovice)
 Sluneční (Vrdy)
 Sluneční (Vřesina)
 Sluneční (Všestary)
 Sluneční (Zruč-Senec)

Související články 
Slunce (rozcestník)
Slunečná (rozcestník)

Slunce